Дми́трий Ильи́ч Ро́дин (1912, село Новые Стрельцы, Рязанская губерния — 1992, Москва) — гвардии младший лейтенант, командир взвода 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1912 году в селе Новые Стрельцы ныне Пронского района Рязанской области.

Родители жили бедно. Парень рос крепким, озорным, хорошо учился в четырёхклассной школе, ездил в ночное, пахал землю, сеял овёс и рожь.

В 1932 переехал в Москву и стал работать слесарем в трамвайном тресте. Через три года его призвали в армию. После завершения службы вернулся к слесарному станку. С 1935 года член КПСС.

Когда началась Великая Отечественная война вступил добровольцем в ряды Московской дивизии народного ополчения. Командовал взводом. Шесть раз ранен.

Удостоен звания Героя Советского Союза 24 марта 1945 года.

После войны уволился в запас.

Жил в Москве. Умер 6 июня 1992 года. Похоронен на Калитниковском кладбище.

Награды и звания 

 Герой Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года):
 орден Ленина,
 медаль «Золотая Звезда»;
 орден Александра Невского (приказ Военного совета 8-й гвардейской армии № 413/н от 12 ноября 1944 года);
 орден Отечественной войны I степени (указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года);
 медали СССР.

Литература 
  
 Родин Дмитрий Ильич // Герои огненных лет / Ответ. ред. А. М. Синицын. — М.: Моск. рабочий, 1980. С. 418—422, ил.

Ссылки 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Калитниковском кладбище